Segons Pierre George l'organització de l'espai és un esdeveniment per respondre a les necessitats de la comunitat local, del mosaic constituït per l'espai brut diferenciat. Per a l'Olivier Dollfus, a cada tipus de societat, i a cada etapa de l'evolució històrica, correspon unes formes d'organització de l'espai que és possible reunir en famílies, de vegades una miqueta arbitràries. És convenient, per a cada família, analitzar la funció dels limitadors naturals en les diferents escales, i les relacions jeràrquiques que s'estableixen entre els elements constitutius de l'espai.

 Distingim: 
 El paisatge natural
 El paisatge modificat
 El paisatge ordenat

Geografia humana